Niemcy:
 Eisdorf – dzielnica gminy Bad Grund (Harz) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osterode am Harz
 Eisdorf – dzielnica gminy Kitzen w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Lipsk